Подгорнов — фамилия. Известные носители:

 Подгорнов, Николай Михайлович — глава администрации Вологодской области в 1991—1996 годах.
 Подгорнов, Леонид Гаврилович — деятель советских спецслужб.